Култыгин — фамилия; имеет женскую форму Култыгина.
 Култыгин, Василий Семёнович (1910—?) — инженер-металлург, лауреат Государственных премий СССР.
 Култыгин, Владимир Павлович (1940—2009) — российский социолог, доктор философских наук, профессор